Телюк Петр Михайлович (10 марта 1941 г.) — руководитель Бориславского Народного самодеятельного театра для детей и юношества.

Биография 
Родился на  Тернопольщине, Украина. Окончил режиссёрский факультет Харьковского института культуры. Восемь лет работал преподавателем просветительного училища в г. Самбор.

Далее, в течение 15 лет работал на Камчатке руководителем профессионального сценического коллектива в одном из местных театров.

Творчество 
С 1981 г. — режиссёр народного театра г. Елизово, Камчатка, Россия. За время работы, им были поставлены спектакли:
 «20 лет спустя» Ш. Хусаинов (1981),
 «Воспоминание»  А. Арбузова (1982),
 А. Дударев «Рядовые» (1983)
 «С новым годом!» (Сказка) (1983)
 «Комната» Э. Брагинского (1984),
 «Тринадцатый председатель» А. Абдуллина (1983),
 «Затюканный апостол» А. Макаенка (1987),
 «Поздняя любовь»  А. Н. Островского (1987),
 «Дом Бернарды Альбы»  Г. Лорки (1981),
 «97»  Н. Кулиша (1982),
 «Новогодняя сказка» (1984)
 «Юмор - дело серьёзное» (Театрализованное представление) (1985)
 В. Лисицын «Общество обвиняет» (1986)
 «Бубен - ученик богатыря» В. Ольшанский (сказка) (1986)
 В. Удам «Ответственность» (1987)
 Лопе де Вега «Дурочка» (1988)
 Родионов «Допрос» (1988)
 «Ванюша - Иван Петрович» (сказка) (1989)
 Еврипид «Медея» (1990)
 «Нам 30» (Театрализованное представление) (1990)
 «Золотой цыпленок» В. Орлов (сказка) (1991)
 Ж. Ф. Реньяр «Единый наследник» (1991)
  А. Н. Островский «Гроза» (1992)
 «Новый год и Белый кот» (сказка) (1992)

В 1992 г. переехал с Камчатки в г. Борислав. Работал художественным руководителем Мразницького Народного дома "Просвита".

В 2002 г. возглавил Бориславский народный самодеятельный театр для детей и юношества.

В 2004 г. театру присвоено звание Народного.

Примечания

Ссылки 
 Газета " Нефтяник Борислава", № 46 (7957), 17 июня 2009 г. "Такого не помнят даже старожилы ..."
 Другой театр
 ЖИТТЯ І ТЕАТР ПЕТРА ТЕЛЮКА

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1941 году
Родившиеся 10 марта
Родившиеся в Тернопольской области
Театральные режиссёры России
Театральные режиссёры Украины
Выпускники Харьковского института культуры